Hybryda polityczna - w politologii określenie na połączenie ze sobą dwóch przeciwstawnych i wykluczających się, gdy funkcjonują w oddzielnej formie, myśli politycznych (lewica z prawicą) lub ideologii. 

Przykładami takich hybryd są m.in.  
 narodowy socjalizm - połączenie socjalizmu z ideologią nacjonalizmu (np. NSDAP) 
 socjalizm agrarny - połączenie agraryzmu z socjalizmem  
 narodowy bolszewizm - połączenie nacjonalizmu z bolszewizmem

Teoria polityki